Runda GP2 na torze Hockenheimring – szósta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2014.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 1
| Mitch Evans
| 25-38
|align="center"| 14
|-
|align="center"| 10
| Stoffel Vandoorne
| 1-24
|align="center"| 23
|-
|align="center"| 15
| Simon Trummer
| 24-25
|align="center"| 1
|-
|align="center"| 7
| Jolyon Palmer
| 1
|align="center"| 0
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Sprint

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 6
| Stefano Coletti
| 14-26
|align="center"| 13
|-
|align="center"| 10
| Stoffel Vandoorne
| 5-12
|align="center"| 7
|-
|align="center"| 24
| Nathanaël Berthon
| 1-4
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 17
| André Negrão
| 12-14
|align="center"| 2
|-
|align="center"| 1
| Mitch Evans
| 4-5
|align="center"| 1
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2014 w GP2
2014 w Niemczech